Princ Bernhard Sasko-Výmarsko-Eisenašský (Bernhard Carl Alexander Hermann Heinrich Wilhelm Oscar Friedrich Franz Peter; 18. dubna 1878 - 1. října 1900) byl členem sasko-výmarsko-eisenašského velkovévodského rodu a poručíkem pruské armády. Nesl tituly „princ sasko-výmarsko-eisenašský, vévoda saský,“ s oslovením „Výsost“.

Narození a rodina 
Princ Bernhard se narodil ve Výmaru jako druhý syn dědičného velkovévody Karla Augusta a jeho manželky Pavlíny Sasko-Výmarsko-Eisenašské. Byl mladším bratrem posledního velkovévody sasko-výmarsko-eisenašského, Viléma Arnošta. Jeho prarodiči z otcovy strany byli velkovévoda Karel Alexandr a jeho manželka Žofie Nizozemská, skrze něž byl v linii následnictví nizozemského trůnu.

Nápadník nizozemské královny Vilemíny 
Od mladého věku byl princ Bernhard úzce spjatý s nizozemskou královskou rodinou, proto byl považován za ideálního manžela mladé královny Vilemíny Nizozemské. Svou matkou, královnou Emmou, byl vychován k tomu, aby se na ni díval jako na svou budoucí manželku. Ačkoli při mnoha příležitostech údajně téměř došlo k zasnoubení, mladá královna se s ním vzít nechtěla. Svého bratrance Bernharda popisovala jako „nehezkého“ a „nerozumného“.

Když královna Vilemína neopětovala náklonnost prince Bernharda, údajně upadl do deprese a ve věku 22 let zemřel ve Výmaru. Jeho náhlá smrt byla údajně výsledkem tuberkulózy, i když se šířily zvěsti, že mohl spáchat sebevraždu. Krátce po jeho smrti bylo oznámeno zasnoubení královny Vilemíny s vévodovou Jindřichem Meklenbursko-Zvěřínským.

Předkové

Externí odkazy 
 

B
Narození v roce 1878
Úmrtí v roce 1900
Narození 18. dubna
Úmrtí 1. října
Narození ve Výmaru
Úmrtí ve Výmaru
Muži